Чистое Поле — название населённых пунктов в России.

 Чистое Поле — посёлок в Балахтинском районе Красноярского края.
Чистое Поле — село в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Чистое Поле — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Чистое Поле — посёлок в Шатковском районе Нижегородской области.
 Чистое Поле — посёлок в Сосковском районе Орловской области.
Чистое поле — до 1966 г. название посёлка Елховский в Артёмовском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Чистое
 Поле
 Клирфилд